Астио́ним (от  — название города) — вид ойконима, собственное имя города. Примеры: Москва, Варшава, Прага, Вышний Волочёк, Дмитров. Совокупность астионимов именуется «астионимия».

Статус города не универсалия, а является отражением местной географической традицией. Так, в городе Арбойе (Эфиопия)  5 500 жителей (на 2015 год
) и нет промышленности, что для большинства стран характерно для сельской местности, но город Арбойе имеет статус административного центра ворэды Джэджу.

См. также 
 Комоним

Примечания

Литература 
 

Топонимы
Географические термины